Хопала има више значења:

 Хопала (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Општина Хопала (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Хопала (Хопала, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику